

Geografia
 Icario – demo dell'antica Attica

Mitologia
 Icario – padre di Erigone
 Icario – padre di Penelope

Onomastica
 Variante del nome proprio di persona Icaro

Pagine correlate
Icaro (disambigua)